

Cinema 
 Le elezioni primarie del 1960 (Primary) – film del 1960 diretto da Robert Drew

Musica 
 Primary – casa discografica italiana
 Primary – singolo dei The Cure del 1981

Pagine correlate 
 Primario